Nam Sách (huyện in Hải Dương) 
Nam Sách (thị trấn in Hải Dương)